Die Musik in Geschichte und Gegenwart () — крупнейшая в мире музыкальная энциклопедия. Статьи (на немецком языке) написаны международным коллективом музыковедов и лексикографов. Принятое сокращение — MGG.

Первое издание 
Принятое сокращение — MGG или MGG1. Выполненное под редакцией Фридриха Блюме, первое издание MGG было напечатано издательством «Бэренрайтер» (Bärenreiter-Verlag, Кассель) в 1949—1986 годах. Содержит 17 (14 алфавитных и 3 дополнительных, содержащих, в том числе, актуальные обновления) томов, в которых по алфавиту расположены персоналии и терминологические статьи. В 2001 году первое издание было выпущено в электронной форме в серии Digitale Bibliothek (Bd. 60).

Распределение словника по отдельным томам

Второе издание 
Принятое сокращение — MGG2. Второе (полностью переработанное) издание, в 29 томах, выполненное под редакцией Людвига Финшера, было напечатано издательствами «Бэренрайтер» (Bärenreiter-Verlag, Кассель) и «Мецлер» (J.-B.-Metzler-Verlag, Штутгарт) в 1994—2008 годах. Энциклопедия разделена на предметную часть (Sachteil, 9 томов) и персоналию (Personenteil, 17 томов). Словник терминов содержит около 1500 статей, персоналии — около 18 000 статей. Дополнительные 3 тома (Register, Supplement) содержат различные указатели, исправления замеченных опечаток, а также обновлённые данные по списку ранее напечатанных статей.

Притом что на 2014 год MGG2 является крупнейшей в мире и самой современной профильной энциклопедией по музыке, качество статей (фактология, предпочтение «индивидуального взгляда» автора объективной констатации термина/понятия, опечатки и т. д.) вызывает нарекания современных исследователей. Некоторые из них склонны рассматривать MGG2 как деградацию предыдущей (более качественной, основательной и объективной) MGG1.

В 2017 году запущена электронная (онлайновая) версия MGG2 . Платный доступ к энциклопедии предоставляется организациям (школам, библиотекам и т.п.) и индивидуальным подписчикам. Наряду с небольшими обновлениями  (minor revision, в основном, регистрация смерти в биографических статьях) и более значительными обновлениями (major update) в энциклопедию изредка вносятся новые статьи (new entry), а также пишутся "с нуля" новые взамен аналогичных старых (newly written).

Распределение словника по отдельным томам

Примечания

См. также 
 Семиязычный словарь музыкальных терминов
 Музыкальный словарь Римана
 Музыкальный словарь Гроува

Музыкальные энциклопедии
Терминологические словари